Илейкино — деревня в Киржачском районе Владимирской области России, входит в состав Першинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Киржач в 17 км на юго-восток от центра поселения посёлка Першино и в 9 км на юг от райцентра города Киржач.

История 
По данным на 1860 год деревня принадлежит княгине Ширинской-Шихматовой.

В XIX — начале XX века деревня входила в состав Финеевской волости Покровского уезда, с 1926 года — в составе Киржачской волости Александровского уезда. В 1859 году в деревне числилось 25 дворов, в 1926 году — 63 двора.

В XIX — начале XX века деревня относилась к Богородскому церковному приходу.

С 1929 года деревня являлась центром Илейкинского сельсовета Киржачского района, с 1940 года — в составе Федоровского сельсовета, с 2005 года — в составе Першинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киржачского района